Эльдарханов — фамилия; имеет женскую форму Эльдарханова.
 Эльдарханов, Аднан Саидович (род. 1953) — российский учёный, доктор наук, профессор ГГНТУ (город Грозный), Академик Российской экологической академии.
 Эльдарханов, Таштемир Эльжуркаевич (1870—1934) — чеченский просветитель, писатель, общественный, политический и государственный деятель, депутат Первой и Второй государственных Дум.